Scalapino ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas James Scalapino (* 1933), US-amerikanischer Physiker
 Leslie Scalapino (1944–2010), amerikanische Schriftstellerin
 Robert A. Scalapino (1919–2011), US-amerikanischer Politikwissenschaftler